Un pormanteau (del idioma francés pormanteau, literalmente "colocador de abrigo") es una combinación de palabras en la que partes de varias palabras se combinan en una nueva palabra, como en smog, acuñado mezclando smoke (vocablo idioma inglés que quiere decir "humo") y fog (término anglosajón que significa "niebla") o motel, de motor y hotel. En lingüística, un portmanteu es un único morfo que se analiza como la representación de dos (o más) morfemas subyacentes. Cuando un portmanteau termina eventualmente acortando los compuestos establecidos, el mismo puede llegar a considerarse como un compuesto recortado. Por otra parte, se diferencia del acrónimo, en que este último en particular tiende a utilizar las letras iniciales o primeras letras de una serie de palabras.

Véase también 
Acrónimo

Referencias

Tipos de palabras